Гро́тон () — топоним:
 Гротон — город в штате Вермонт, США
 Гротон — город в штате Коннектикут, США
 Гротон — город в штате Массачусетс, США
 Гротон — город в штате Нью-Гэмпшир, США
 Гротон — город в штате Южная Дакота, США